La Copa de la UEFA 1973–74 fou guanyada pel Feyenoord Rotterdam, que va derrotar el Tottenham Hotspur per 4–2 en el resultat agregat.

Primera ronda 

|}

Segona ronda 

|}

Tercera ronda 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final 

|}

Enllaços externs 
 http://www.uefa.com/competitions/UEFACup/history/Season=1973/intro.html 
 Resultats a RSSSF

Competicions futbolístiques del 1974
1973-1974
Competicions futbolístiques del 1973